Strandja peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Странджа) :
la Strandja est un massif montagneux du sud-est de la Bulgarie, culminant au mont Makhiada (1 031 m) ;
Strandja, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol.